Amoreira (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
 Amoreira (Óbidos), een plaats in de Portugese gemeente Óbidos